Лелявський Борис Миколайович (1886—1935) — член IV Державної думи від Волинської губернії.
 Лелявський Микола Семенович (1853—1905) — вчений-гідротехнік, винайшов прилад для визначення швидкості течії та напрямку струменів.
 Лелявський Юрій Миколайович (? — 2022) — український журналіст, капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.